Mužská čtyřhra Libéma Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, které v semifinále vyřadili Inglot se Škugorem.

Vítězem se stal třetí nasazený britsko-chorvatský pár Dominic Inglot a Franko Škugor, jenž ve finále trvajícím 86 minut zdolal jihafricko-novozélandské turnajové dvojky Ravena Klaasena s Michaelem Venusem po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. V probíhající sezóně činil jejich poměr zápasů po turnaji 9–2. Inglot vybojoval jubilejní desátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Škugora to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finále)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (vítězové)
  Diviž Šaran /  Artem Sitak (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2018